Botànica: dent de lleó.
 Història de Catalunya: angelets de la terra
 Mitologia catalana: angelet de les dents